

Cinema 
Night After Night – film del 1932 diretto da Archie Mayo
Night After Night – cortometraggio del 2008 diretto da Alex Paterakis
Night After Night – cortometraggio del 2009 diretto da Jennifer Schwed
Night After Night – cortometraggio del 2012 diretto da Sarah Zucker

Musica 
Night After Night – album dal vivo di Nils Lofgren del 1977
Night After Night – album degli UK del 1979